Plusieurs musées sont nommés musée des Augustins, parmi lesquels :
 le musée des Augustins de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne ;
 le musée des Augustins d’Hazebrouck en France ;
 le musée des Augustins de Toulouse en France.